Air Logistics Heliport ist der Name mehrerer Flugplätzen in Louisiana, einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten:

 Air Logistics Heliport (Cameron Parish, Louisiana)
 Air Logistics Heliport (Iberia Parish, Louisiana)
 Air Logistics Heliport (Lafourche Parish, Louisiana)
 Air Logistics Heliport (Plaquemines Parish, Louisiana)